Андрио́лли (, , , ) — итальянская фамилия. Известные носители:
 Андриолли, Михал Эльвиро (1836—1893) — польский художник иллюстратор; сын Франческо Андриолли.
 Андриолли, Франческо (1794—1861) — художник, скульптор итальянского происхождения; отец Михала Эльвиро Андриолли.